Castanheirense – abitanti di Castanheira
Castanheirense – abitanti di Castanheiras